Труфановка — населённый пункт:

 Труфановка — деревня в Рыльском районе Курской области;
 Труфановка — деревня в Одинцовском районе Московской области, входит в городское поселение Кубинка;